Рейна () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 72 км². Население — 205 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 126 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Foto de la Alcazaba.

Муниципалитеты Бадахоса
Населённые пункты Бадахоса